Cambria puede hacer referencia a:

Cambria, nombre clásico de Gales, y la forma latinizada del nombre galés Cymru;

Localidades  y condados de Estados Unidos 
Cambria, lugar designado en el censo en California;
Cambria, villa de Illinois;
Cambria, pueblo de Nueva York;
Cambria, villa de Wisconsin;
Condado de Cambria, en el Estado de Pensilvania;
Municipio de Cambria, en el Estado de Dakota del Sur;
Municipio de Cambria, en el Estado de Kansas;
Municipio de Cambria, en el Estado de Míchigan;
Municipio de Cambria, en el Estado de Minnesota;
Municipio de Cambria, en el Estado de Pensilvania;
New Cambria, ciudad del Estado de Kansas;
New Cambria, ciudad del Estado de Misuri;
Northern Cambria, borough del Estado de Pensilvania;

Otros 
Cambria, tipo de letra;
Coheed and Cambria, grupo de rock estadounidense;